Sezon 1980/81 Division 1.

Tabela końcowa

Awans do Division 1 
 Stade Brestois 29
 Montpellier HSC

Najlepsi strzelcy

Przypisy 

1980 w piłce nożnej
1981 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji
1980 we Francji
1981 we Francji